Alcmeão (bisneto de Nestor) —  bisneto do lendário rei Nestor, de quem a família dos Alcmeônidas alegava descender
 Alcmeão (filho de Anfiarau) — epígono

 Alcmeão de Crotona — filósofo e teórico médico grego do século V a.C.

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de história